Phaneropterinae  — подсемейство кузнечиков.

Распространение
Встречаются на всех материках, кроме Антарктиды.

Описание 
Кузнечики крупного и среднего размера. Название подсемейства Phaneropterinae является производным от типового рода Phaneroptera, который в свою очередь состоит из греческих слов Phaner (= видимый) и pteron (= крыло). Термин с тем, что крылья этих кузнечиков, в положении покоя, выступают за пределы надкрылий. Другие особенности, общие для различных видов подсемейства являются: округлая голова, ноги с четырехугольным поперечным сечением, покрытые шипиками, голени с акустической структурой, короткий яйцеклад. Подсемейство включает в себя в основном древесные виды, которые показывают разнообразие мест яйцекладки, в том числе на ветвях деревьев, и в специальных грязевых «гнездах» на деревьях или на земле (Caedicia spp.).
Подавляющее большинство видов свою жизнь проводит на кустарниках и деревьях, питаясь листьями и нежными веточками, способны нанести большой урон при массовом размножении. Однако это происходит редко, поскольку они ведут одиночный образ жизни, в отличие от луговых кузнечиков и саранчи.
Личинки многих видов имитируют внешний вид других насекомых: муравьев (мирмекоморфия), пауков или жуков. У некоторых видов время вылупления яиц совпадает с цветением растений и поэтому нимфы на ранних стадиях имеют желтый цвет, близкий к тому, что наблюдается у цветков растения-хозяина. Яйцеклад короткий, обычно немного загнут кверху.
Простернум невооружённый.

Классификация 
Крупнейшее подсемейство настоящих кузнечиков.

Список родов по трибам 

 Триба Acrometopini Brunner von Wattenwyl, 1878
 Acrometopa Fieber, 1853
 Altihoratosphaga Hemp, Voje, Heller & Hemp, 2010
 Conchotopoda Karsch, 1887
 Horatosphaga Schaum, 1853
 Lamecosoma Ragge, 1960
 Peronura Karsch, 1889
 Prosphaga Ragge, 1960
 Триба Barbitistini Jacobson, 1905
 Ancistrura Uvarov, 1921
 Andreiniimon Capra, 1937
 Anisophya Karabag, 1960
 Barbitistes Charpentier, 1825
 Dasycercodes Bei-Bienko, 1951
 Euconocercus Bei-Bienko, 1950
 Isoimon Bei-Bienko, 1954
 Isophya Brunner von Wattenwyl, 1878
 Kurdia Uvarov, 1916
 Leptophyes Fieber, 1853
 Metaplastes Ramme, 1939
 Orthocercodes Bei-Bienko, 1951
 Parapoecilimon Karabag, 1975
 Phonochorion Uvarov, 1916
 Poecilimon Fischer, 1853
 Poecilimonella Uvarov, 1921
 Polysarcus Fieber, 1853
 Триба Ducetiini Brunner von Wattenwyl, 1878
 Abaxisotima Gorochov, 2005
 Agnapha Brunner von Wattenwyl, 1891
 Ducetia Stål, 1874
 Kuwayamaea Matsumura & Shiraki, 1908
 Paraducetia Gorochov & Kang, 2002
 Paragnapha Willemse, 1923
 Prohimerta Hebard, 1922
 Shirakisotima Furukawa, 1963
 Триба Dysoniini Rehn, 1950
 Apolinaria Rehn, 1950
 Dysonia White, 1862
 Hammatofera Brunner von Wattenwyl, 1878
 Machima Brunner von Wattenwyl, 1878
 Machimoides Rehn, 1950
 Markia White, 1862
 Oxyprorella Giglio-Tos, 1898
 Paraphidnia Giglio-Tos, 1898
 Quiva Hebard, 1927
 Yungasacris Rehn, 1950
 Триба Elimaeini Brunner von Wattenwyl, 1891
 Ectadia Brunner von Wattenwyl, 1878
 Elimaea Stål, 1874
 Hemielimaea Brunner von Wattenwyl, 1878
 Триба Holochlorini Brunner von Wattenwyl, 1878
 Arnobia Stål, 1876
 Holochlora Stål, 1873
 Leucopodoptera Rentz & Webber, 2003
 Liotrachela Brunner von Wattenwyl, 1878
 Pelerinus Bolívar, 1906
 Phaulula Bolívar, 1906
 Psyrana Uvarov, 1940
 Ruidocollaris Liu, 1993
 Tapiena Bolívar, 1906
 Триба Insarini Rehn, & Hebard, 1914
 Arethaea Stål, 1876
 Brachyinsara Rehn & Hebard, 1914
 Callinsara Rehn, 1913
 Dolichocercus Rehn & Hebard, 1914
 Insara Walker, 1869
 Psilinsara Hebard, 1932
 Триба Mirolliini Brunner von Wattenwyl, 1878
 Deflorita Bolívar, 1906
 Hueikaeana Ingrisch, 1998
 Mirollia Stål, 1873
 Триба Odonturini Brunner von Wattenwyl, 1878
 Angara Brunner von Wattenwyl, 1891
 Arachnitus Hebard, 1932
 Atlasacris Rehn, 1914
 Dichopetala Brunner von Wattenwyl, 1878
 Odontura Rambur, 1838
 Paraperopyrrhicia Ebner, 1915
 Peropyrrhicia Brunner von Wattenwyl, 1891
 Триба Phaneropterini Burmeister, 1838
 Chloroscirtus Saussure & Pictet, 1897
 Inscudderia Caudell, 1921
 Melidia Stål, 1876
 Montezumina Hebard, 1925
 Nephoptera Uvarov, 1929
 Parascudderia Brunner von Wattenwyl, 1891
 Phaneroptera Serville, 1831
 Platylyra Scudder, 1898
 Pseudophaneroptera Brunner von Wattenwyl, 1878
 Scudderia Stål, 1873
 Триба Scambophyllini Brunner von Wattenwyl, 1878
 Scambophyllum Brunner von Wattenwyl, 1878
 Триба Steirodontini Brunner von Wattenwyl, 1878
 Cnemidophyllum Rehn, 1917
 Steirodon Serville, 1831
 Stilpnochlora Stål, 1873
 Триба Trigonocoryphini Bei-Bienko, 1954
 Cosmozoma Karsch, 1889
 Megotoessa Karsch, 1889
 Trigonocorypha Stål, 1873
 Триба Tylopsini Jacobson 1905
 Tylopsis  Fieber, 1853

Без указания трибы 

 Abrodiaeta Brunner von Wattenwyl, 1891
 Acrephyllum Piza, 1973
 Acripeza Guérin-Méneville, 1832
 Acropsis Uvarov, 1939
 Aegimia Stål, 1874
 Aganacris Walker, 1871
 Agaurella Uvarov, 1939
 Agennis Brunner von Wattenwyl, 1891
 Alectoria Brunner von Wattenwyl, 1879
 Alloducetia Hsia & Liu, 1993
 Amblycorypha Stål, 1873
 Anapolisia Piza, 1980
 Anaulacomera Stål, 1873
 Anchispora Brunner von Wattenwyl, 1891
 Ancylecha Serville, 1838
 Aniarella Bolívar, 1906
 Anisotochra Karsch, 1889
 Aphroptera Bolívar, 1902
 Apoballa Brunner von Wattenwyl, 1878
 Apocerycta Brunner von Wattenwyl, 1878
 Aracuincola Piza, 1980
 Arantia Stål, 1874
 Arota Brunner von Wattenwyl, 1891
 Astathomima Karny, 1929
 Atopana Vignon, 1930
 Austrodontura Fontana & Buzzetti, 2004
 Azamia Bolívar, 1906
 Balneum Piza, 1967
 Baryprostha Karsch, 1891
 Bertius Piza, 1974
 Bolivariola Uvarov, 1939
 Bongeia Sjöstedt, 1902
 Brinckiella Chopard, 1955
 Brycoptera Ragge, 1981
 Bueacola Sjöstedt, 1912
 Buettneria Karsch, 1889
 Bulbistridulous Hsia & Liu, 1991
 Burgilis Stål, 1873
 Caedicia Stål, 1874
 Calopsyra Brunner von Wattenwyl, 1891
 Carnavalia Koçak & Kemal, 2008
 Casigneta Brunner von Wattenwyl, 1878
 Catoptropteryx Karsch, 1890
 Centrofera Brunner von Wattenwyl, 1878
 Ceraia Brunner von Wattenwyl, 1891
 Ceraiaella Hebard, 1933
 Ceratopompa Karsch, 1890
 Cestromoecha Karsch, 1893
 Chinensis Özdikmen, 2009
 Choirorhynchus Piza, 1974
 Conversifastigia Liu & Kang, 2008
 Corycomima Karsch, 1896
 Corymeta Brunner von Wattenwyl, 1878
 Coryphoda Brunner von Wattenwyl, 1878
 Cosmophyllum (insect genus) Blanchard, 1851
 Ctenophorema Piza, 1967
 Cycloptera Burmeister, 1838
 Currimundria Rentz, Su & Ueshima, 2008
 Dapanera Karsch, 1889
 Debrona Walker, 1870
 Diastella (insect genus) Brunner von Wattenwyl, 1878
 Diastellidea Bolívar, 1902
 Dicranopsyra Dohrn, 1892
 Diogena Brunner von Wattenwyl, 1878
 Dioncomena Brunner von Wattenwyl, 1878
 Dithela Karsch, 1890
 Drepanophyllum Karsch, 1890
 Dysmorpha Brunner von Wattenwyl, 1878
 Ectemna Brunner von Wattenwyl, 1878
 Ectomoptera Ragge, 1980
 Elbenia Stål, 1876
 Elephantodeta Brunner von Wattenwyl, 1878
 Engonia Brunner von Wattenwyl, 1878
 Enochletica Karsch, 1896
 Enthephippion Bruner, 1915
 Ephippitytha Serville, 1838
 Ephippitythoidea Tepper, 1892
 Eucatopta Karsch, 1889
 Euceraia Hebard, 1927
 Eulioptera Ragge, 1956
 Eulophophyllum Hebard, 1922
 Euryastes Ragge, 1980
 Eurycorypha Stål, 1873
 Euxenica Bruner, 1915
 Execholyrus Henry, 1940
 Ferreiraia Piza, 1976
 Furnia Stål, 1876
 Gabonella Uvarov, 1940
 Galloa Piza, 1971
 Gatunella Uvarov, 1940
 Gelatopoiidion Zacher, 1909
 Gelotopoia Brunner von Wattenwyl, 1891
 Godmanella Saussure & Pictet, 1897
 Goetia Karsch, 1891
 Gonatoxia Karsch, 1889
 Grammadera Brunner von Wattenwyl, 1878
 Gravenreuthia Karsch, 1892
 Gregoryella Uvarov, 1925
 Habra Brunner von Wattenwyl, 1891
 Harposcepa Karsch, 1896
 Harroweria Hebard, 1927
 Herbardius Piza, 1980
 Hetaira Brunner von Wattenwyl, 1891
 Himertula Uvarov, 1940
 Homotoicha Brunner von Wattenwyl, 1891
 Hyperophora Brunner von Wattenwyl, 1878
 Hyperphrona Brunner von Wattenwyl, 1878
 Indogneta Ingrisch & Shishodia, 2000
 Ischyra Brunner von Wattenwyl, 1878
 Isopsera Brunner von Wattenwyl, 1878
 Itarissa Walker, 1869
 Itauna Piza, 1967
 Itokiia Sjöstedt, 1902
 Ivensia Bolívar, 1890
 Japygophana Carl, 1921
 Kevaniella Chopard, 1954
 Khaoyaiana Ingrisch, 1990
 Kurandoptera Rentz, Su & Ueshima, 2008
 Ladnea Walker, 1869
 Lamprophyllum Hebard, 1924
 Leiodontocercus Chopard, 1954
 Lenkoia Piza, 1980
 Leptoderes Serville, 1838
 Letana Walker, 1869
 Ligocatinus Rehn, 1901
 Lobophyllus Saussure, 1859
 Macedna Karsch, 1891
 Malkinia Piza, 1979
 Mangomaloba Sjöstedt, 1902
 Marenestha Brunner von Wattenwyl, 1878
 Matacus Giglio-Tos, 1897
 Mendesius Piza, 1960
 Meneghelia Piza, 1980
 Meruterrana Sjöstedt, 1912
 Mesaphyllum Piza, 1971
 Metaprosagoga Vignon, 1930
 Microcentrum Scudder, 1862
 Milititsa Burr, 1900
 Miltinobates Sjöstedt, 1902
 Mimoscudderia Carl, 1914
 Molpa Walker, 1870
 Monteiroa Karsch, 1889
 Monticolaria Sjöstedt, 1909
 Morgenia Karsch, 1890
 Myllocentrum Ragge, 1962
 Natricia Walker, 1869
 Nesoscirtella Carl, 1914
 Niphella Bolívar, 1900
 Noia Walker, 1870
 Odonturoides Ragge, 1980
 Orophus Saussure, 1859
 Oxyecous  Chopard, 1936
 Oxygonatium Ragge, 1980
 Ozphyllum Rentz, Su & Ueshima, 2007
 Parableta Brunner von Wattenwyl, 1878
 Paracaedicia Brunner von Wattenwyl, 1891
 Paracoelophyllum Piza, 1972
 Paracora Piza, 1977
 Paracosmophyllum Brunner von Wattenwyl, 1891
 Parangara Rehn, 1945
 Paraphylloptera Carl, 1914
 Parapolichne Bolívar, 1902
 Parapsyra Carl, 1914
 Parapyrrhicia Brunner von Wattenwyl, 1891
 Pararota Piza, 1973
 Paraterpnistria Piza, 1980
 Paraviadana Piza, 1980
 Paraxantia Liu & Kang, 2009
 Pardalota Brunner von Wattenwyl, 1878
 Pelecynotum Piza, 1967
 Percyna Grant, 1964
 Petaloptera Saussure, 1859
 Phanerocercus Piza, 1980
 Phaneropterella Piza, 1977
 Phaneropteroides Piza, 1971
 Phaneropterops Piza, 1971
 Phaneroptila Uvarov, 1957
 Phanischnoptera Kirby, 1906
 Philophyllia Stål, 1873
 Phlaurocentrum Karsch, 1889
 Phoebolampta Brunner von Wattenwyl, 1878
 Phrixa Stål, 1874
 Phygela Stål, 1876
 Phylloptera Serville, 1831
 Physocorypha Karsch, 1896
 Plagiopleura Stål, 1873
 Plangia Stål, 1873
 Plangiodes Chopard, 1954
 Plangiola Bolívar, 1906
 Plangiopsis Karsch, 1889
 Platycaedicia Hebard, 1922
 Pleothrix Ragge, 1980
 Poecilogramma Karsch, 1887
 Poecilopsyra Dohrn, 1892
 Polichne Stål, 1874
 Polichnodes Giglio-Tos, 1898
 Polygamus Carl, 1914
 Polyurena Piza, 1967
 Poreuomena Brunner von Wattenwyl, 1878
 Preussia Karsch, 1890
 Procaedicia Bolívar, 1902
 Pronomapyga Rehn, 1914
 Protina Brunner von Wattenwyl, 1879
 Proviadana Hebard, 1933
 Pseudoburgilis Brunner von Wattenwyl, 1878
 Pseudopsyra Hebard, 1922
 Pseudopyrrhizia Brunner von Wattenwyl, 1891
 Puerula Bolívar, 1906
 Pycnopalpa Serville, 1838
 Qinlingea Liu & Kang, 2007
 Raggophyllum Nickle, 1967
 Sanabria Walker, 1869
 Scaphura Kirby, 1825
 Scolocerca Ragge, 1980
 Semicarinata Liu & Kang, 2007
 Sictuna Walker, 1869
 Sikoriella Carl, 1914
 Sinochlora Tinkham, 1945
 Stenamblyphyllum Karsch, 1896
 Stenophyllia Brunner von Wattenwyl, 1878
 Stibaroptera Bolívar, 1906
 Stictophaula Hebard, 1922
 Stylomolpa Karny, 1926
 Subibulbistridulous Shi, 2002
 Symmachis Brunner von Wattenwyl, 1878
 Symmetropleura Brunner von Wattenwyl, 1878
 Sympaestria Brunner von Wattenwyl, 1878
 Sympaestroides Willemse, 1942
 Syntechna Brunner von Wattenwyl, 1878
 Tamdaopteron Gorochov, 2005
 Terpnistria Stål, 1873
 Terpnistrioides Ragge, 1980
 Tetana Brunner von Wattenwyl, 1878
 Tetraconcha Karsch, 1890
 Theia Brunner von Wattenwyl, 1891
 Theudoria Stål, 1874
 Thomazia Piza, 1976
 Tinzeda Walker, 1869
 Tomeophera Brunner von Wattenwyl, 1878
 Topana Walker, 1869
 Torbia Walker, 1869
 Trachyzulpha Dohrn, 1892
 Tropicophyllum Koçak & Kemal, 2008
 Tropidonotacris Chopard, 1954
 Tropidophrys Karsch, 1896
 Turpilia Stål, 1874
 Turpiliodes Hebard, 1932
 Uberaba Bruner, 1915
 Vellea Walker, 1869
 Viadana Walker, 1869
 Vossia Brunner von Wattenwyl, 1891
 Weissenbornia Karsch, 1888
 Xantia Brunner von Wattenwyl, 1878
 Xenicola Uvarov, 1940
 Xenodoxus Carl, 1914
 Zenirella Piza, 1973
 Zeuneria Karsch, 1889
 Zulpha Walker, 1870

См. также 
 Acridoxena hewaniana

Примечания

Литература 
 
 Brunner-Wattenwyl C. 1878. Monographie der Phaneropteriden. Wien: F.A. Brockhaus. 401 p.
 Brunner-Wattenwyl C. 1891. Additamenta zur Monographie der Phaneropteriden. Verhandlungen der kaiserlich-koniglichen zoologischbotanischen Gesellschaft in Wien, 41: 1—196.
 Nickle, D.A., and T.C. Carlysle. 1975. Morphology and function of female sound-producing structures in ensiferan Orthoptera with special emphasis on the Phaneropterinae. Int. J. Insect Morphol. & Embryol. 4:159—168.
 Ünal, M. 2005: Phaneropterinae (Orthoptera: Tettigoniidae) from Turkey and the Middle East. Transactions of the American Entomological Society, 131(3+4): 425—448. 
 Ünal, M. 2010: Phaneropterinae (Orthoptera: Tettigoniidae) from Turkey and the Middle East II. Transactions of the American Entomological Society, 136(1+2): 125—183.

Ссылки 

 subfamily Phaneropterinae. orthoptera.speciesfile.org
 subfamily Phaneropterinae. biolib.cz

Настоящие кузнечики
Подсемейства насекомых